Dmitrii Bivol (en ) est un boxeur russe né le  à Tokmok, Kirghizistan.

Carrière 
Passé professionnel en 2014, il remporte le titre vacant de champion du monde des poids mi-lourds WBA le  après sa victoire par KO au  contre Trent Broadhurst. Bivol conserve son titre le  contre Sullivan Barrera par arrêt de l'arbitre au  et le  aux points face à Isaac Chilemba. Il récidive le  suivant face à Jean Pascal, ancien champion WBC de la catégorie, aux points et le  contre Joe Smith Jr, toujours aux points.

Le boxeur russe conserve son invincibilité le  en battant Lenin Castillo pour la cinquième défense de son titre mondial. Il récidive le  2021 en battant aux points Craig Richards et le 11 décembre suivant en dominant Umar Salamov de la même manière.

Le 7 mai 2022, Bivol bat Canelo Álvarez à l'unanimité des juges 115-113 à Las Vegas. Il domine ensuite aux points Gilberto Ramírez, ancien champion WBO des super-moyens, le 5 novembre 2022.

Références

Lien externe 
 

Boxeur russe
Champion du monde de boxe WBA
Naissance à Tokmok
Naissance en décembre 1990